Gebhard Kaspar Heinrich von der Marwitz (* 22. Juni 1914 in Jena; † 4. Juni 1993 in Darmstadt) war ein deutscher Jurist und landgräflicher Vermögensverwalter und Bevollmächtigter des Hauses Hessen.

Leben

Herkunft und Familie 
Gebhard von der Martiwtz entstammte dem brandenburgischen Adelsgeschlecht von der Marwitz, aus dem zahlreiche namhafte Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Er war der Sohn des preußischen Landrats Kaspar Heinrich von der Marwitz (1865–1945) und dessen Ehefrau Erika von Cramm (1880–1915). 
Am 18. September 1948 heiratete er in Schönberg im Taunus die Autorin und Politikerin Christa Zeiss. Aus der Ehe sind die Töchter Beate und Iris hervorgegangen.

Wirken 
Nach seinem Kriegseinsatz als Oberleutnant zur See studierte er Rechtswissenschaften, betätigte sich als Rechtsanwalt und hatte leitende Positionen bei Frankfurter Banken inne. 1960 wurde er landgräflicher Vermögensverwalter und Bevollmächtigter des Hauses Hessen. Er engagierte sich in der Kommunalpolitik und war in den Jahren von 1972 bis 1977 ehrenamtlicher Stadtrat des Magistrats von Darmstadt. Für die CDU war er von 1977 bis 1981 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, wo er Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses war.

Weblinks 
 

Gebhard
Rechtsanwalt (Deutschland)
CDU-Mitglied
Deutscher
Geboren 1914
Gestorben 1993
Mann
Adliger
Oberleutnant zur See (Kriegsmarine der Wehrmacht)
Familienmitglied des Hauses Hessen